Aleksandr Fëdorovič Kerenskij – politico russo
 Vladimir Aleksandrovič Kerenskij – scrittore e teologo russo (1868–dopo il 1922)
 Offensiva Kerenskij – manovra militare della prima guerra mondiale avviata dalla Russia
 Governo Kerenskij – governo provvisorio russo seguente alla caduta dell'impero russo